Артур Форд Макензи (; 6 октября 1861, Кингстон, Ямайка — 23 июня 1905, там же) — английский шахматный композитор, автор ряда сборников шахматных задач. С 1880 опубликовал свыше 300 задач. На конкурсах удостоен около 200 отличий, в том числе 45 первых призов (рекордное достижение для конца XIX века).

Составлял преимущественно двух- и трёхходовки, последние главным образом с правильными матами (патами). В 1896 году ослеп. Задачи, составленные им вслепую, принадлежат к его лучшим композициям. Сборник задач 1905 послужил началом «рождественской серии» книг по композиции.

Книги 
 Chess: its poetry and its prose, Kingston, 1887;
 Chess lyrics, N. Y., 1905

Литература

Ссылки 
 

Шахматные композиторы по алфавиту